Römergraben ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Römergraben (Leibi), linker Zufluss der Leibi zwischen Steinheim und Burlafingen, Stadt Neu-Ulm, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Römergraben (Moosgraben), rechter Zufluss des Moosgrabens (zum Lentersheimer Mühlbach) bei Ehrenschwinden, Gemeinde Ehingen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Römergraben (Neuer Graben), linker Zufluss des Neuen Grabens (zum Main) im Spessart in Hausen, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Römergraben (Osor), antiker Landengen-Durchstich bei Osor, Gemeinde Mali Lošinj, Insel Kres, Kroatien
 Römergraben (Regen), rechter Zufluss des Regens auf der Teilgemarkung Fischbach der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Römergraben (Schmalnau), rechter Zufluss der Schmalnau unterhalb von Rommers, Stadt Gersfeld (Rhön), Landkreis Fulda, Hessen
 Römergraben (Wieslauf), linker Zufluss der Wieslauf bei Michelau, Gemeinde Rudersberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

Orte:
 Römergaben (Mainhardt), Siedlungsplatz der Gemeinde Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg

Römische Grabenabschnitte etwa am Limes:
 Römergraben, am Donaulimes beim antiken Lauriacum, heute Lorch, Stadt Enns, Bezirk Linz-Land, Oberösterreich
 Römergraben, auch Saugraben und Säugraben, Abschnitte des Obergermanisch-Raetischen Limes bei Mainhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Römergraben, Abschnitt des Obergermanisch-Raetischen Limes bei Rengsdorf, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz

Sonstiges:
 Römergraben, zeitweiliger Name des Verkehrslandeplatzes Quarmbeck bei Quarmbeck, Stadt Quedlinburg, Landkreis Harz, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Römerbach